Redonda – isola disabitata dell'arcipelago delle Antille
 Regno di Redonda – micronazione che coincide con l'omonima isola delle Antille
 Redonda – genere di farfalle della famiglia Nymphalidae

Pagine correlate 
 La Redonda (disambigua)